Amerikai Egyesült Államok
Ashville (Alabama)
Ashville (Louisville)
Ashville (New York)
Ashville (Ohio)
Ashville (Pennsylvania)
Ashville (Manitoba)
 Egyesült Királyság
Ashville Főiskola, North Yorkshire